Tragweite steht für
Tragweite (Licht)
Reichweite (Medien)
Spannweite (Bauwesen)
Wichtigkeit